Timonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Esa Timonen (1925-2015), homme politique finlandais
Janne Timonen, karatéka finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimmo Timonen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1997), joueuse finlandaise de tennis

Voir aussi
(33516) Timonen, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois